А́нна Улья́нова:
 Ульянова, Анна Дмитриевна (псевдоним Августа Воронова; 1813—?) — прозаик, детский писатель.
 Ульянова, Анна Ильинична (1864—1935) — старшая сестра В. И. Ленина, участник революционного движения в России, советский государственный и партийный деятель.